ТОФ — многозначная аббревиатура:

 ТОФ — Талнахская обогатительная фабрика.
 ТОФ — теория общественных формаций (см. общественно-экономическая формация).
 ТОФ — технический отдел флота.
 ТОФ — Тихоокеанский флот:
 Тихоокеанский флот ВМФ России — оперативное соединение Военно-Морского Флота Российской Федерации.
 Тихоокеанский флот ВМС США — оперативно-стратегическое объединение ВМС США, включающее 3-й, 5-й и 7-й оперативные флоты ВМС США.

См. также 
 Тоф Бейфонг (англ. Toph Beifong) — персонаж мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» и связанных с ним проектов.
  — аббревиатура латиницей